Macao (Filipijnen), plaats in de gemeente Balabagan
Macao (film) (1952)
Mação, gemeente in Portugal
Mação (freguesia), plaats in die gemeente
Macau, regio in China
Portugees Macau, voormalige kolonie